Jinan steht für:

 Jinan (濟南市 / 济南市), Hauptstadt der chinesischen Provinz Shandong
 Jinan (Südkorea) (kor. 진안군, chin. 鎭安郡), Landkreis in der südkoreanischen Provinz Jeollabuk-do

Jin’an steht für:

 Jin’an (Fuzhou) (晋安區 / 晋安区), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Fuzhou in der chinesischen Provinz Fujian
 Jin’an (Lu’an) (金安區 / 金安区), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Lu’an in der chinesischen Provinz Anhui
 Jin’an (Großgemeinde) (進安鎮 / 进安镇) im Kreis Sungqu des Autonomen Bezirks Ngawa in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jin’an (Gucheng) (金安乡) im Stadtbezirk Gucheng in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jin’an (Yanting) (金安乡) im Kreis Yanting in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jin’an (Nationalitätengemeinde) (進安回族鄉 / 进安回族乡) im Kreis Sungqu des Autonomen Bezirk Ngawa in der chinesischen Provinz Sichuan